Găinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găinești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava
 Găinești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea